Jean Petit (escultor) (1819-1903), escultor francès
 Jean Petit (sociòleg), pedagog, sociòleg i psicòleg franès
 Jean Petit (futbolista belga) (1914-1944), futbolista belga
 Jean Petit (futbolista francès) (1949-), futbolista francès